RIA steht für:
 Radioimmunassay, Labormethode zur quantitativen Bestimmung kleinster Substanzmengen
 Railway Industry Association vertritt einen Großteil der Eisenbahnindustrie in Großbritannien und wirkt mit bei der Erstellung von Normen
 Ramus interventricularis anterior, im vorderen Sulcus interventricularis des Herzens verlaufender Ast der Kranzarterie für die Herzspitze, die rechten Herzhöhlen und die Kammerscheidewand
 Regierungsinspektoranwärter, Dienstbezeichnung eines Beamten auf Widerruf im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst, siehe Regierungsinspektor
 RIA Novosti, große russische Nachrichtenagentur
 Rich Internet Application, Internet-Anwendung mit mächtiger Benutzeroberfläche
 Robotic Industries Association, Interessensverband im Bereich Automation und Robotik in Nordamerika
 Royal Irish Academy, nichtstaatliche Akademie der Wissenschaften in Dublin, Irland
 Santa Maria Airport (Rio Grande do Sul) (IATA-Code), Flughafen in Santa Maria (Rio Grande do Sul), Rio Grande do Sul in Brasilien
 Riyadh Air (ICAO-Code), saudi-arabische Fluggesellschaft

RiA steht für:
 Recht im Amt, deutsche Zeitschrift für das öffentliche Dienstrecht

Ria steht für:
 Ria, ins Land eindringende Meeresbucht, die nicht durch Gletscher entstand
 Ria (Vorname), Variante der Vornamen Maria und Rixtina

ria steht für:
 Riang (ISO-639-3-Code), Dialekt von Kokborok, sinotibetische Sprache in Indien und Bangladesch

Siehe auch:
 Rya

Abkürzung